Hajdúböszörmény beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Hajdúböszörmény
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Hajdúböszörmény
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Hajdúböszörmény